Повилайтис — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Повилайтис, Анатолий Иосифович (1919—1988) — советский офицер, награждённый пятью орденами Отечественной войны, гвардии майор.
 Повилайтис, Стасис (1947—2015) — советский и литовский эстрадный певец, исполнитель популярных песен.